Jim Craig (voetballer) (1943), Schots voetballer
 Jim Craig (ijshockeyer) (1957), Amerikaans ijshockeyer